Hendrik Strick (1892 - 1978), een Belgisch kunstschilder en leraar
 Paul (Hubert Adriaan Johan) Strick van Linschoten (1769 - 1819)